Строма (гістологія) — основа органів тварин, яка складається з пухкої або щільної волокнистої неоформленої сполучної тканини.
 Строма (пухлини) — опорна структура пухлини
 Строма (еритроцитів) — білкова основа еритроцитів
 Строма (мікологія) — щільне сплетіння гіфів у грибів
 Строма (цитологія) — безбарвна основа пластид (органел у клітинах водоростей та рослин), в яку занурені тилакоїди — носії пігментів.
 Строма рогівки — третій шар передньої зовнішньої прозорої поверхні очного яблука.